Тимофе́й Арте́мьев: 
 Артемьев, Тимофей Никифорович (1912—1945) — гвардии подполковник, Герой Советского Союза.
 Артемьев, Тимофей Тимофеевич (1903—1979) — советский футболист, нападающий.